Le Kremlin-Bicêtre est une commune française située dans le département du Val-de-Marne.
 Le Kremlin-Bicêtre est une station du métro de Paris (ligne 7 du métro de Paris), située sur cette commune.